Бу́дзув (, ) — село в Польше в гмине Гожув-Слёнский Олесненского повята Опольского воеводства.

География 
Село находится в 4 км. от административного центра гмины города Гожув-Слёнский, 19 км. от города Олесно и 51 км. от Ополе.

История 
Первые упоминания о Будзуве относятся к концу XIII века. Сочинение «Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis», издания 1305 года, упоминает о селе в латинизированной форме «Budow».

До 1 апреля 1939 года Будзув входил в состав села Доннерсмарк.

До 1946 года село носило немецкое название «Будзов». 12 ноября 1946 года село было переименовано в Будзув.

В 1975—1998 годах село входило в Ченстоховское воеводство.

Достопримечательности 
 Дворцовая усадьба с парком — памятник культуры Опольского воеводства.

Примечания

Ссылки 
 Główny Urząd Statystyczny — TERYT 

Населённые пункты Олесненского повета